Carol I este denumirea dată mai multor monarhi:
 Carol cel Mare, rege al francilor
 Carol I al Spaniei, (Carol Quintul), împărat al Sfântului Imperiu Roman
 Carol I al Angliei, rege al Angliei, Scoției și Irlandei
 Carol I al Neapolelui, rege al Neapolelui, Siciliei și Albaniei
 Carol I al României, rege al României
 Carol I al Austriei, monarh al Austro-Ungariei, Împărat al Austriei și Rege al Ungariei
 Carol I de Flandra (1083-1127), conte de Flandra

Altele
 Carol I - Un destin pentru România -film din 2009